Stephen  steht für:

 ein männlicher Vorname, siehe Stefan #Stephen
 Stephen Island, Insel vor der Ruppert-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stephen (Minnesota)
 Stephen (Mississippi)
 Stephen Creek (Texas)
 Stephen Knolls (Maryland)

Stephen ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Stephen (1718–1791), amerikanischer Arzt und Offizier
 Campbell Stephen (1884–1947), britischer Politiker (Independent Labour Party)
 Daniel Stephen (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Elizabeth Stephen (* 1987), US-amerikanische Skilangläuferin
 Hayden Stephen (* 1972), Leichtathlet aus Trinidad und Tobago

 Jimmy Stephen (1922–2012), schottischer Fußballspieler
 Julia Stephen (1846–1895), berühmte englische Schönheit, Philanthropin und präraffaelitisches Modell
 Katharine Stephen (1856–1924), britische Bibliothekarin und Direktorin
 Leslie Stephen (1832–1904), britischer Kleriker, Historiker, Literat und Bergsteiger
 Marcus Stephen (* 1969), nauruischer Gewichtheber und Staatspräsident
 Nicol Stephen, Baron Stephen (* 1960), schottischer Politiker
 Ninian Stephen (1923–2017), australischer Generalgouverneur und Richter
 Robert Stephen (* 1984), schottischer Snookerspieler
 Sean-Michael Stephen (* 1982), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Violeta Stephen (* 1929), dominikanische Sängerin

Siehe auch:
 Mount Stephen
 Stephens (Begriffsklärung)